

Sigle 
 Testudo Hermanni  – tartaruga terrestre comune
 Tokio Hotel  – gruppo musicale tedesco

Chimica 
 Th – simbolo chimico del torio

Codici 
 th – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua thai
 TH – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Thailandia
 TH – codice ISO 3166-2:DE della Turingia (Germania)
 TH – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Thyolo (Malawi)
 TH – codice ISO 3166-2:SN della regione di Thiès (Senegal)

Informatica 
 .th  – dominio di primo livello della Thailandia
 <th>...</th> – elemento HTML che crea una cella d'intestazione in una tabella

Altro 
 TH – simbolo del terahenry
 TH – Linfocita T helper

Altri progetti